Kwasówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kwasówka, un village dans la voïvodie de Lublin.
 Kwasówka, un village dans la voïvodie de Podlachie.